«Зрадництво» () — турецький телесеріал 2022 року у жанрі драми та створений компанією Tims&B Productions. В головних ролях — Вахіде Перчин, Ерджан Кесал, Мустафа Угурлу, Юсуф Чим.

Перша серія вийшла в ефір 22 вересня 2022 року.

Серіал має 1 сезон.

Режисер серіалу — Мурат Сарачоглу.

Сценарист серіалу — Йилдіз Тунч.

Сюжет 
Гюзіде Йенерсой — видатна і дуже шанована суддя із сімейних справ. Вона чесна і принципова жінка, завжди на стороні справедливості. Вона вважає, що в неї зразкова сім'я з чоловіком і двома дітьми. Але одного разу Гюзіде розуміє, що її щаслива сім'я — це лише замок із піску.

Актори та персонажі

Сезони

Рейтинги серій

Сезон 1 (2022)

Примітки

Посилання 

 Зрадництво на сайті atv
 
 
 
 
 
 

Драматичні телесеріали Туреччини
Телесеріали Туреччини
Телесеріали 2022
Телесеріали турецькою мовою